Кубок обладателей Кубков (Кубок Кубков) — второй по значимости, после Лиги чемпионов, ежегодный турнир европейских гандбольных клубов, организуемый Европейской гандбольной федерацией (EHF, ЕГФ).

Турнир для мужских команд проводился с 1975 года до сезона-2011/12. Со следующего сезона был объединён с Кубком ЕГФ. Для женских команд проводится с 1976 года.

Победители и финалисты турнира

Мужчины 

 До 1978 года финал Кубка Кубков состоял из одного матча: в 1976 году он проходил в Барселоне, в 1977 — в Запорожье, в 1978 — в Дортмунде. Впоследствии, за исключением 1984 года, финалисты стали проводить по два матча — на своей и чужой площадке.

Женщины 

 Финал Кубка Кубков сезона-1976/77 прошёл в Берлине, в следующем году — в Будапеште. В дальнейшем победитель турнира стал определяться по сумме двух финальных матчей — домашнего и выездного.

Ссылки 
 Сайт EHF
 EHF / Еврокубки
 Архив результатов

Соревнования по гандболу